«Румпельштильцхен» () — сказка братьев Гримм о злом карлике, способном создавать золото из соломы, прядя её. По классификации Аарне-Томпсона этот сюжет имеет номер 500: «Имя помощника».

Сюжет 
У одного мельника была дочь, и в беседе с королём, чтобы придать себе веса, он сказал, что его дочь может спрясть из соломы золото. Король посадил её в комнату, полную соломы. Он поручил девушке выполнить обещание. На самом деле она ничего подобного делать не умела, но неожиданно появился карлик и предложил помощь. Девушка за помощь отдала карлику своё ожерелье, затем кольцо, но король требовал ещё больше золота. Когда девушке нечего было отдать взамен, карлик запросил у неё первенца от грядущего брака. Когда король взял девушку в жены и у неё родился ребёнок, явился карлик и потребовал свою награду. Королева упрашивала оставить ей дитя — и карлик поставил условие, что, если она угадает его имя за три дня, он оставит ей ребёнка. Королева отправила гонцов во все концы страны узнавать редкие имена, и один из гонцов случайно подслушал, как сам карлик напевает песенку:
Нынче пеку, завтра пиво варю,
У королевы дитя отберу;

Ах, хорошо, что никто не знает,
Что Румпельштильцхен меня называют!
Гонец сообщил королеве имя карлика. Королева назвала его. «О! Это сам дьявол тебя надоумил, сам дьявол!» — вскричал человечек и со злости так топнул правою ногою о землю, что ушел в неё по пояс, а за левую ногу в ярости ухватился обеими руками и сам себя разорвал пополам.

Издания и переводы 
Оригинал сказки на немецком языке был издан в 1857 году. Впервые она была переведена на русский язык как «Хламушка» под редакцией Петра Полевого, а издана в сборнике «Сказки, собранные братьями Гримм» в 1895 году (сборник был переиздан как «Братья Гримм. Собрание сочинений в двух томах» в 1998 году). Впоследствии 2 раза переводилась Григорием Петниковым: как «Хламушка» и как «Румпельштильцхен». Тамара Габбе перевела сказку как «Гном-Тихогром». В одном из современных переводов сказка называется «Тителитури».

Аналогичные сюжеты в сказках народов мира 
Похожие мотивы с угадыванием имени злого волшебного существа есть в народной исландской сказке «Гилитрутт», и в народной английской сказке «Том-Тит-Тот», где королева также должна угадать имя существа, помогающего ей прясть. «Мневезёт» — финская народная сказка. Чешская сказка «Мартинко Кинкаш», французская сказка «Вирлуве». Словацкая писательница Мария Дюричкова (1919—2003) написала сказку «Золотая пряха». В шотландском фольклоре есть сказка «Виппети Стори». «Бибігүл» — казахская народная сказка. Венгерская сказка «Ленивая Ютка». 

Также есть другие версии имени Румпельштильцхена — Утруписташ и Чертополох.

Румпельштильцхен в психологии 
В монографии Зигмунда Фрейда «Художник и фантазирование» карлик Румпельштильцхен упоминается в примере, иллюстрирующем постулат о том, что в сновидениях часто встречаются мотивы сказок, вернее, сновидение часто интерпретируется человеком как подобие известной ему сказки. Фрейд предполагает, что это может быть обращением «к более глубокому инфантильному пласту сновидческих идей».

«Принцип Румпельштильцхена», характеризующий власть и силу личных имён хорошо известен в психологии (впервые описан американским психиатром Э. Фуллером Торри в 1972 году ), а также в менеджменте и обучении.

Румпельштильцхен в современной культуре 

 В честь Румпельштильцхена назван астероид 1773 Rumpelstiltskin, открытый Паулем Вильдом в 1968 году.
 В серии игр Final Fantasy появляется бродячий мугл-торговец по имени Штильцхен () — усеченное Румпельштильцхен (в английском варианте Rumpelstiltskin).
 В рамках серии комиксов Grimm Fairy Tales был выпущен одноимённый комикс, представляющий переосмысление оригинальной сказки.

Литература 
 У Арсения Тарковского есть стихотворение «Румпельштильцхен», в котором поэт сочувствует карлику, а не «положительным персонажам».
 Переосмыслена сказка и в стихотворении «Румпельштильцхен» Павла Великжанина.
 «Румпельштильцхен» — детектив Эда Макбейна, сюжет которого имеет отсылки к сказке.
 В книге Джона Катценбаха «Аналитик» псевдонимом «Румпельштильцхен» подписывается главный антагонист.
 В книге американской писательницы Лисл Шуртлиф «Румп: настоящая история о Румпельштильцхене» даётся новая, развёрнутая трактовка событий сказки. Она является современной интерпретацией старой истории.
 В романе Виталия Трофимова-Трофимова «Трёхрукий Ангел» прозвище «Румпель Штильцхен» носит агент ООН по борьбе с терроризмом Феликс Дюран.
 В сказке Рэмси Кэмпбелла «Угадай моё имя» главный злодей Румпельштильцхен, и его настоящее имя — Пожиратель младенцев.
 В книге Шеннон Хейл «Книга Легенд» Румпельштильцхен упоминается как учитель школы «Ever After High».
 В романе ужасов «Инициация» Лэрда Баррона переосмысляется сказка Братьев Гримм и Румпельштильцхен является одним из важных героев.

Кинематограф

Экранизации 
Существует несколько фильмов о Румпельштильцхене:

 Rumpelstiltskin (1915 год), американский немой фильм, режиссер Реймонд Б. Вест;
 Rumpelstiltskin (1940 год), немецкий фильм-сказка, режиссёр Альф Ценгерлинг;
 Rumpelstiltskin (1955 год), немецкий фильм-сказка, режиссёр Херберт Б. Фредесдорф;
 Rumpelstiltskin (1985 год), 24-минутный канадский телевизионный мультфильм, режиссёр Pino van Lamsweerde;
 Rumpelstiltskin (1987 год), американо-израильский фильм, режиссёр David Irving;
 Rumpelstiltskin (1995 год), американский комедийный фильм ужасов с вольным переложением классического сюжета: женщина оживляет своего мужа с помощью камня желаний, куда был заключён антагонист, режиссёр Марк Джонс;
 «Румпельштильцхен» (2007 год), короткометражный мультфильм российского режиссёра Оксаны Холодовой;

 Rumpelstilzchen (2009 год), немецкая телеадаптация, в главных ролях Йон, Готфрид и Юли Энгельбрехт, режиссёр Ульрих Кёниг;

Эпизодические появления персонажа и отсылки к сюжету 

 В анимационном фильме «Шрек Третий» (2007) Румпельштильцхен появляется как эпизодический персонаж. В следующей части тетралогии, «Шрек навсегда» (2010), он является главным антагонистом, причём выглядит совсем иначе.
 В одном из эпизодов мультсериала «Настоящие охотники за привидениями» Лизун прячет книгу сказок в лаборатории Игона, в связи с чем Нью-Йорк подвергается нашествию персонажей, содержащихся в фолианте историй. Румпельштильцхен угоняет «Экто-1».
 В американо-немецком мультфильме «Новые приключения Золушки» Румпельштильцхен выступает в роли прислужника главной злодейки. Он всё-таки похищает ребёнка, но, привязавшись к нему, в конце становится положительным персонажем.
 В одной из серий сериала «Доктор Хаус» врачи, не зная имени пациента, подписывают его на доске как «Rumpelstilskin».
 В одной из серий сериала «Ищейка» (третий сезон, 5 серия), человека, который пришёл в полицейский участок и признался в 7 убийствах, но отказался называть своё имя, детективы также называли Румпельштильцхеном.
 В одной из серий многосерийного фильма-сказки «Десятое королевство» два главных героя Энтони и Волк встречают слепого дровосека, который требует угадать его имя. Энтони сразу называет имя Румпельштильцхен, видимо, вспомнив соответствующую сказку, но не угадывает. В итоге выясняется, что дровосека зовут Джульетта ().
 В телесериале «Однажды в сказке» Румпельштильцхен является одним из главных персонажей. Представлен как очень сильный Тёмный страж, который сильнее Реджины и может помочь героям, если это соответствует его интересам. В одной из серий также экранизируется оригинальная сказка Гримм. Там он также помогает дочери мельника (Коре) спрясть из соломы золото и просит первенца в награду. Его играет Роберт Карлайл.
 В фильме «Карьеристки» одна из главных героинь представилась домовладельцу как Румпельштильцхен.
 В 9-й серии 6-го сезона «Сверхъестественное» упоминается о Королевстве Фейри, королём которого является Румпельштильцхен, а «фейриков» — гномов, жителей Фейри, могут видеть только вернувшиеся из их параллельного мира похищенные первенцы.
 В фильме «7 гномов: И целого леса мало» Румпельштильцхен заключает с королевским слугой сделку, по которой у слуги вновь отрастают волосы, а Румпельштильцхен забирает у принцессы Белоснежки ребёнка, что ему в конечном итоге не удаётся, так как 7 гномов помогают ей выяснить имя злодея.
 В 16-й серии второго сезона сериала «Гримм» упоминается сказка братьев Гримм «Румпельштильцхен». Убийца требует у жертв отгадать его имя. Им оказалось существо Бесогневец.
 В фильме «Мстители: Гримм» (2015) персонажа Румпельштильцхен сыграл Каспер Ван Дин.
 В фильме «Grimms Kinder» (2015) персонажа Румпельштильцхен сыграл Саша Гольдбах.
 В шестом сезоне мультсериала «Винкс: Школа волшебниц» Румпельштильцхен украл голос Музы, впоследствии обменяв его на ключ от Легендариума.
 В 16-й серии первого сезона сериала «Звездный путь: Глубокий космос 9», когда шеф Майлз О’Брайн читал сказку своей дочери, Гном-Тихогром ожил из книги.
 В 7-й серии первого сезона мультсериала «Харли Квинн» (2019) Румпельштильцхен появляется как эпизодический персонаж.

Музыка 
 I.M. (Informeller Mitarbeiter) Rumpelstilzchen — песня немецкой группы Megaherz.
 Stiltskin — название английской постграндж-группы, являющиеся усечённым вариантом от Rumpelstiltskin.
 Rumpelstiltskin Grinder — название американской грайндкор-группы.
 «I will spin Rumpelstiltskin in a haystack» («Я буду прясть, как Румпельштильцхен, в стоге сена») — строка из песни The Monster (Eminem feat. Rihanna).
 В творчестве группы Ляпис Трубецкой в альбоме «Матрёшка» (2014) Румпельштильцхен упоминается в песне «Клоуна нет».
 Румпельштильцхен — песня российского рэп исполнителя Illumate
 В песне группы Rammstein «Bestrafe mich» есть отсылка к Румпельштильцхену.
 Rumplestiltskin — альбом 1970-го года одноимённой британской хардрок-группы
 Румпельштильцхен — песня российской рок группы Австерия, написанная по мотивам сказки Братьев Гримм с изменённой концовкой.

См. также 

 Сказки братьев Гримм

Примечания

Литература

Ссылки 
 Иллюстрированная сказка «Тителитури» братьев Гримм

Сказки братьев Гримм
Персонажи сказок
Литературные злодеи
Книги 1857 года
Гоблины